Název Slatinský potok má více vodních toků:

 Slatinský potok (přítok Botiče) – pravostranný přítok Botiče na území hlavního města Prahy
 Slatinský potok (přítok Bratřejovky) – levostranný přítok Bratřejovky v okrese Zlín
 Slatinský potok (přítok Jevišovky) – levostranný přítok Jevišovky v okrese Znojmo
 Slatinský potok (přítok Slatiny) – pravostranný přítok Slatiny na Slovensku v okrese Zvolen
 Slatinský potok (přítok Súčanky) – levostranný přítok Súčanky na Slovensku v okrese Trenčín
 Slatinský potok (přítok Úpy) – pravostranný přítok Úpy v okrese Náchod
 Slatinský potok (přítok Váhu) – levostranný přítok Váhu na Slovensku v okrese Púchov
 Slatinský potok (přítok Zdobnice) – levostranný přítok Zdobnice v okrese Rychnov nad Kněžnou
 Slatinský potok (přítok Želetavky) – pravostranný přítok Želetavky v okrese Jindřichův Hradec